Steve McQueen (1930−1980) − amerykański aktor filmowy
 Steve McQueen (ur. 1969) − brytyjski artysta i reżyser filmowy
 Steven R. McQueen (ur. 1988) – amerykański aktor filmowy
 Steve McQueen – album zespołu Prefab Sprout z 1985 roku, w USA wydany jako Two Wheels Good